Alakamisy (Analamanga), een plaats en gemeente in het district Anjozorobe in de Malagassische regio Analamanga
Alakamisy (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Antsirabe II in de Malagassische regio Vakinankaratra